Der Turnsport ist eine der ältesten olympischen Sportarten und ist eine der vier, die bei allen Olympischen Spielen vertreten war. Die Sportart setzt sich aus den drei Disziplinen Turnen (auch Kunstturnen, Gerätturnen oder Geräteturnen genannt), Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen zusammen. Das Kunstturnen ist seit Athen 1896 durchgängig im olympischen Programm. Die Rhythmische Sportgymnastik folgte Los Angeles 1984 und Trampolinturnen Sydney 2000. Die Rhythmische Sportgymnastik ist eine der drei Disziplinen bei den Spielen, bei denen nur Wettbewerbe für Frauen ausgetragen werden.

Kunstturnen 
Es gibt bei Olympischen Spielen im Gerätturnen 14 Wettbewerbe, 8 für Männer und 6 für Frauen. Im Kunstturnen variierte das olympische Programm bis 1936 in Berlin stark. So gab es bei den Spielen vor 1936 z. B. Tauhangeln und Keulenschwingen. In Berlin setzten sich die heutigen Wettbewerbe durch.

Übersicht Wettbewerbe der Männer

Übersicht Wettbewerbe der Frauen 
Als die Frauen das erste Mal im Gerätturnen 1928 an den Start gingen, gab es nur ein Achtkampf-Mannschaftswettbewerb. In Helsinki wurden 1952 die heutigen Disziplinen eingeführt.

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Turnen/Nationenwertungen

Rhythmische Sportgymnastik 

Es gibt bei Olympischen Spielen in der Rhythmischen Sportgymnastik ein Einzel- und ein Mannschaftswettbewerb. Zunächst war nur der Einzelwettbewerb im Programm. Dann kam Atlanta 1996 der Mannschaftswettbewerb dazu.

Übersicht Wettbewerbe

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger in der Rhythmischen Sportgymnastik#Nationenwertung

Trampolinturnen 

Es gibt bei Olympischen Spielen im Trampolinturnen je einen Wettbewerbe für Männer und für Frauen.

Wettbewerbe

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Trampolinturnen#Nationenwertungen

Weblinks 
 Website der Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)